Basbelopp är olika fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eller mer ofta eftersom avsikten med prisbasbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Basbelopp i Sverige
Prisbasbeloppet, innan 1999 benämnt basbeloppet, räknas fram baserat på konsumentprisindex enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken, men har vissa år justerats genom politiska beslut för att minska kostnaderna. När basbeloppet introducerades 1960 användes det för ATP-systemet men ligger till grund för skattesystemet, dagsböter, flera socialförsäkringar och andra sociala förmåner, bland annat sjukpenning, föräldrapenning, studiebidrag, garantipension och omvårdnadsbidrag. År 2023 var prisbasbeloppet 52 500 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av tilläggspensionspoäng för dem som får pension enligt det gamla systemet, och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2023 var det 53 500 kr.

Inkomstbasbeloppet  används för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension, och för att beräkna räntan i pensionssystemet. Inkomtbasbelopp räknas om med inkomstindex, vilket mäter den allmänna löneutvecklingen. Inkomstbasbeloppet justeras ned om balansen mellan ålderspensionssystemets tillgånger och skulder är negativ. Inkomstbasbeloppet var 74 300 kr för inkomstår 2023.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån (SCB) och fastställs av regeringen. Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Ordet basbelopp förekommer i svensk media sedan 1959.

Tabell
Följande tabell visar den historiska utvecklingen av olika basbelopp samt deras procentuella ändring sedan januari förutvarande år.

Framräknande 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Se även
Existensminimum i Sverige
Konsumentprisindex
Nettoprisindex
Normalbeloppet – det belopp man ska klara sig på när man lever på existensminimum och ska täcka kostnader för bland annat telefon, mat och elektricitet (5158 kr per månad för en ensamstående vuxen år 2022)
Prisindex i producent- och importled
Underliggande inflation

Källor

Externa länkar
Statistiska centralbyrån: Prisbasbelopp
Statistiska centralbyrån: Förhöjt prisbasbelopp
Pensionsmyndigheten: Aktuella belopp (prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp

Ekonomi